Лучшие синглы США 2003 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 2003 год.

Лучший сингл 2003 года «In da Club» (9 недель на № 1 в США) записал американский певец 50 Cent (Кёртис Дже́ймс Дже́ксон III). Лучшим кантри-синглом года стал «My front porch looking In»
группы Lonestar.

Список 2003 года

Примечания

См. также 
 Billboard Hot 100
 Top Country Albums 2003
 Список альбомов №1 в США в 2003 году (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2003 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2003 года (Billboard)

Ссылки 
 
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 2003 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
2003 год в музыке США